Richard Austin est le nom porté par :
 Richard Austin, (1756–1830), graveur de caractères anglais ;
 Richard W. Austin (1857-1919), homme politique américain ;
 Richard H. Austin (1913-2001), homme politique américain ;
 Richard Bevan Austin (1901-1977), juge fédéral américain ;
 Richard Austin (né en 1954), joueur de cricket jamaïcain.